Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 409 dans le monde.

 RS-409 au Brésil
 Route nationale 409 en France
 Route régionale 409 en Slovénie